Kärrtorp – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Kärrtorp – stazione della metropolitana di Stoccolma